Georgescu este un nume de familie relativ răspândit în arealul de vorbire al limbii române.  Câteva dintre personalitățile care au acest nume de familie sunt

Numele de familie Georgescu 

  Georgescu, Andrei, fotbalist român, actualmente la echipa irlandeză de fotbal Bray Wanderers A.F.C.
 Pentru Georgescu, Adrian, vedeți Adrian Georgescu (dezambiguizare)
 Georgescu, Aurelian, gimnast român, membru al echipei de gimnastică a României la Jocurile Olimpice de vară din 1980, Moscova, alături de Romulus Bucuroiu, Sorin Cepoi, Danuț Grecu, Nicolae Oprescu și Kurt Szilier
 Georgescu, Constantin C. (1898 - 1968), inginer silvic, zooentomolog, fitopatolog, membru corespondent al Academiei Române (din 1948)
 Georgescu, Daniel, canadian de origine română care a candidat pentru postul de consilier al circumscripției 33 (Ward 33) - Don Valley East, a orașului Toronto în anul 2000
 Georgescu, Elena, canotoare, membră a echipei naționale de schif 8+1 a României la Jocurile Olimpice de vară din 1992, 1996, 2000 și 2004
 Georgescu, George - (1887 - 1964), academician, dirijor, director de filarmonică român
 Georgescu, Ion, acuarelist, pictor și pedagog român la Școala de Belle arte din București.  Printre elevii săi se numără și acuarelistul și pictorul român Ignat Bednarik
 Georgescu, Jean, regizor, scenatist și actor român
 Georgescu, Paul - (1923 - † 1989), critic literar, eseist, jurnalist și scriitor român 
 Georgescu, Pimen - (1853 - † 1934), mitropolit, membru de onoare al Academiei Române (din 1918). 
 Georgescu, Pion (Ion Pavel) - (1883 - † 1956), general de divizie al Armatei Române
 Georgescu, Radu, inginer de software și întreprinzător român, fondatorul (în 1992) a companiei GeCAD Software, o companie de CAD design
 Georgescu, Șerban, compozitor de șlagăre român
 Georgescu, Teohari, politician român postbelic, membru al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, condamnat în perioada de epurare a partidului alături de Ana Pauker și Vasile Luca
  Georgescu, Valentin Al. - (* 1908 -  † 1995), jurist, istoric al dreptului, membru titular al Academiei Române din 1992
  Georgescu, Vlad, istoric român, a cărui carte Istoria ideilor politice românești (1369 - 1878), Munchen, 1987, este adeseori citată

Numele de familie Georgescu compus 

  Georgescu-Gorjan, Ștefan (1905 – 1985), inginer care a coordonat ridicarea Ansamblului Constantin Brâncuși de la Târgu Jiu. 
  Georgescu-Roegen, Nicholas (* 1906 - † 1994), matematician, statistician, pedagog și economist american de origine română, creatorul teoriei bioeconomice 
 Georgescu-Kiriac, Dumitru (1866 - 1928), compozitor, profesor, folclorist, unul dintre profesorii lui Grigoraș Dinicu la Conservatorul de muzică din București
 Georgescu Bârlad, Vasile (1884 - 1962),  avocat, filantrop, om politic, victimă a regimului comunist în România
 Georgescu Paleolog, Vasile (1890 - 1979),  critic de artă, agricultor

Vezi și 
 George (dezambiguizare)
 Gheorghe (dezambiguizare)

Nume de familie românești